Black Mountain (angl. "černá hora") může být:

místopisné jméno
 Black Mountain (pohoří) – pohoří ve Walesu, součást národního parku Brecon Beacons
 Black Mountain (vrchol), též Twyn Llech (703 m) – nejvyšší vrchol pohoří Black Mountains ve Walesu

jiný význam
 Black Mountain (skupina) – kanadská hudební skupina

Související články 
 Black Mountains
 Black Mountain College

Rozcestníky - místopisné jméno